Château de la Rongère à Saint-Sulpice, Mayenne
 Château de la Rongère à La Croixille, Mayenne